Кошмар может означать:
 Кошмар (, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожный сон, вызывающий эмоции паники и страха.
 Кошмар — персонаж серии файтингов Soul.
 Кошмар — суперзлодей Marvel Comics, повелитель измерения страшных снов и один из главных врагов Доктора Стрэнджа.
 Название кинофильмов:
 Кошмар (, 1896) — французский короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.
 Кошмар (, 1963) — 10 серия 1 сезона черно-белого американского телесериала «За гранью возможного».
 Кошмар (, 1991) — американский художественный фильм Джона Паскуина.
 Кошмар (, 1998) — 20 серия 4 сезона американского телесериала «За гранью возможного».
 Музыкальная группа:
  — японская вижуал кэй-группа.
 Кошмар () — французская хэви-метал-группа.

См. также